LAncre est une rivière française du nord du département de la Somme et du Pas-de-Calais, dans la nouvelle région Hauts-de-France, affluent droit du fleuve la Somme. C'est le troisième plus long affluent de la Somme et le quatrième en débit.

La vallée large et humide sert d'axe ferroviaire classique Paris–Lille ou Rouen–Lille, et a encore six gares ferroviaires en service.

Elle a aussi été plusieurs fois lieu de pèlerinage depuis l'époque gallo-romaine avec le sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre et au , avec la basilique Notre-Dame de Brebières d'Albert, et axe de peuplement et rayonnement avec l'abbatiale Saint-Pierre de Corbie et l'abbaye royale Saint-Pierre de Corbie.

La vallée de l'Ancre fait l'objet de quatre ZNIEFF sur son bassin versant et a de nombreux étangs.

Géographie 
L'Ancre prend sa source sur le territoire de la commune de Miraumont dans le canton d'Albert, à , près du lieu-dit La Fontaine et à un kilomètre au nord du sommet La Croix Maître Jean ().

Longue de , l'Ancre s'écoule globalement du nord-est vers le sud-ouest, dans une vallée assez large et humide, avec des bras et des étangs.

Elle passe par Albert, bourg industriel d'environ ,  de la Somme, avec plusieurs étangs, au nord-est d'Albert, sous la basilique en plein-centre, et avec une chute d'eau de neuf mètres de haut, à côté du jardin public ( à ).

L'Ancre conflue en rive droite dans la Somme à la sortie d'Aubigny - pour son bras principal -, un peu en aval de Corbie, à  et juste en face de l'usine d'Aubigny.

La pente naturelle du cours d'eau est de 1,47 % et vu les neuf ou dix ouvrages installés sur son cours principal la pente réelle est de seulement 0,75 %.

Relief et géologie 
.

Communes et cantons traversés 

L’Ancre traverse les vingt-et-une communes suivantes, rattachées à quatre cantons et situées dans les départements de la Somme et du Pas-de-Calais, dans l'ordre de l'amont vers aval, de Miraumont (source), Grandcourt, Beaucourt-sur-l'Ancre, Beaumont-Hamel, Thiepval, Mesnil-Martinsart, Authuille, Aveluy, Albert, Méaulte, Dernancourt, Ville-sur-Ancre, Buire-sur-l'Ancre, Treux, Ribemont-sur-Ancre, Méricourt-l'Abbé, Heilly, Bonnay, Corbie, Aubigny (confluence).

Elle jouxte dans le Pas-de-Calais la commune de Puisieux en face de la commune de Grandcourt après la commune source de Miraumont.

En termes de canton, l’Ancre prend sa source dans le canton d'Albert dans la Somme, traverse les canton de Pas-en-Artois, canton de Bray-sur-Somme et conflue avec la Somme en rive droite dans le canton de Corbie, le tout dans les trois arrondissements de Péronne, d'Amiens et d'Arras.

Bassin versant 
L'Ancre traverse une seule zone hydrographique  (E638) de  de superficie. Cette zone hydrographique ou ce bassin versant est constituée à 86,57 % de , à 6,83 % de , à 4,94 % de , à 0,93 % de , à 0,72 % de .

Le bassin versant spécifique de l'Ancre est de .

Les bassins versants voisins sont au nord-ouest celui de l'Authie, à l'ouest celui de l'Hallue, autre affluent aval de la Somme, au sud celui du fleuve la Somme, au nord celui du Cojeul et  à l'est et au nord-est celui de la Sensée.

Organismes gestionnaires 

La gestion du bassin de l'Ancre est prise en charge par deux organismes :
 l'association syndicale de l'Ancre  gère la partie amont de Miraumont jusqu'à Méricourt-l'Abbé rive gauche pour un linéaire de  : son siège est situé à Albert en mairie ;
 l'association syndicale de l'Ancre  gère la partie aval de Ribemont-sur-Ancre en rive droite jusqu'à la confluence avec la Somme pour un linéaire de  : son siège est situé à Heilly.

Ces deux associations sont partenaires de l'AMEVA ou «syndicat mixte d'aménagement et valorisation du bassin de la Somme". Un SAGE ou schéma d'aménagement et de gestion des eaux est en cours d'élaboration dans le cadre de la Haute Somme.

Affluents et défluent 

L'Ancre a onze tronçons affluents référencés ou plus exactement, elle a sept affluents, un défluent et trois bras.

En détail, les affluents de moins de cinq kilomètres de longueur et les bras sont les suivants, de l'amont vers l'aval :
 Le Miraumont (rg), , sur la seule commune de Miraumont (c'est aussi en quelque sorte une deuxième source).
 Le Vieux Moulin (rd), , sur la seule commune de Miraumont, au nord de la voie ferrée alors que l'Ancre est au sud de la voie ferrée à ce moment.
 Un bras dit Beaucourt-sur-Ancre (rd) , sur les trois communes de Miraumont, Grandcourt et Beaucourt-sur-Ancre, au nord de la voie ferrée alors que l'Ancre est au sud de la voie ferrée à ce moment.
 Deux bras de l'Ancre (rd) sur la commune d'Albert de respectivement  et .
 Un affluent (sans nom) (rg)  prenant source à Treux, et passant par Buire-sur-l'Ancre et confluant à Méricourt-l'Abbé.
 Méricourt-l'Abbé ou ru de Ribemont (rd), , sur les trois communes de Buire-sur-l'Ancre, Ribemont-sur-Ancre, et Méricourt-l'Abbé.
 Le Fossé de la Fontaine d'amour (rg), , sur la seule commune de Corbie.

Principaux affluents : le Fossé et le Canal 
Les principaux affluents de plus de cinq kilomètres de longueur, et de rang de Strahler un (sans affluent), sont le Fossé, puis le Canal.
 Le Canal (rg), , qui prend sa source dans la commune de Thiepval, traverse Authuille et conflue à Aveluy. En termes de canton, il est entièrement dans le canton d'Albert.
 Le Fossé (rg), , qui prend sa source à Fricourt,  traverse les communes de Bécordel-Bécourt et Meaulte et conflue à Dernancourt. En termes de canton, il prend sa source, traverse et conflue dans le canton d'Albert. Sa vallée est longue, et a plusieurs noms : la Grande Vallée, la vallée de Bécordel, la vallée Renard, la vallée de Mametz, la vallée Saint-Antoine, la Valléette, et rejoint alors la ZNIEFF des Bois de Contalmaison, Mametz, Bazentin.

Défluent : la Boulangerie 

Le défluent, la Boulangerie, qui a servi à alimenter l'abbaye de Corbie, conflue dans la Somme à Corbie, donc en amont de la confluence de l'Ancre. La Boulangerie (rg), , est un canal artificiel dérivé de l’Ancre, donc défluent; elle prend sa source sur la commune d'Heilly au lieu-dit le Filet , traverse Bonnay, pour confluer avec la Somme dans Corbie. En termes de canton, ce bras de l’Ancre, est entièrement dans le canton de Corbie. La Boulangerie aurait été creusée au  par les moines de l'Abbaye de Corbie pour alimenter leurs moulins. La Boulangerie passe au sud de l'abbatiale, alors que l'Ancre passe au nord, et se jette en amont de l'Ancre dans la Somme. L'abbatiale était donc juste au sud de la Boulangerie, et Corbie était dans la pointe formé par la confluence de la Boulangerie dans la Somme.

Rang de Strahler 
Le rang de Strahler de l'Ancre est donc de deux par le Fossé.

Hydrologie 
Son régime hydrologique est dit pluvial océanique.

Climat 
Le bassin versant de l'Ancre possède un climat océanique typique du Nord de la France, avec des hivers relativement doux, des étés frais, et des précipitations bien réparties toute l'année.

Climat de la Somme

L'Ancre à Bonnay 
Une station hydrologique est en service à Bonnay depuis le  pour un bassin versant de  soit les deux tiers du bassin versant total de l'Ancre (), mais 94 % du bassin versant de l'Ancre sans son défluent la Boulangerie à  soit donc la quasi-totalité, et à . Elle fait d'ailleurs partie désormais des stations hydrologiques permettant la surveillance des crues en Somme.

Le module ou moyenne annuelle de son débit est à Bonnay de .

Étiage ou basses eaux 
À l'étiage, c'est-à-dire aux basses eaux, le VCN3, ou débit minimal du cours d'eau enregistré pendant trois jours consécutifs sur un mois, en cas de quinquennale sèche s'établit à , ce qui reste très confortable.

Crues 

Sur cette courte période d'observation, le débit journalier maximal a été observé le  pour . Le débit instantané maximal a été observé le  avec  en même temps que la hauteur maximale instantanée de  soit .

Le QIX 2 est de , le QIX 5 est , le QIX 10 est de  et le QIX 20 est de . Les QIX 50 et QIX 100 n'ont pas pu être calculés vu la période d'observation de 15 ans.

En 2001, la vallée de la Somme a été touchée par des inondations d'une ampleur exceptionnelle, dues en grande partie à la remontée de la nappe phréatique (Voir le rapport de la commission d'enquête sénatoriale), ce qui explique aussi la faible variabilité saisonnière. D'ailleurs le cours de l'Ancre est bordé de nombreuses résurgences formant autant de petites sources par lesquelles la nappe phréatique stockant l'eau sous le plateau calcaire picard renvoie les trop-pleins dans les vallées creusées.

Lame d'eau et débit spécifique 
La lame d'eau écoulée dans cette partie du bassin versant de la rivière est de , ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne en France, à . Le débit spécifique (Qsp) atteint  de bassin.

Économie

Aménagements 

La grande route la plus proche a été la route Nationale 29 de la Normandie à la frontière belge, aujourd'hui déclassée en route départementale 929. La route de fond de vallée est la route départementale 120 de Corbie à Méaulte, rejoignant la route départementale 42 rejoignant Albert, puis la route départementale 50 d'Albert à Miraumont.

La vallée de l'Ancre a été utilisée pour la construction de la ligne ferroviaire Amiens-Arras sur la voie ferrée 'ex grandes-lignes' Paris-Lille (comme la vallée de la Somme entre Amiens et Corbie). Les six gares en service, le long de l’Ancre, sont ainsi, de l'amont vers l'aval, gare de Miraumont, gare d'Albert, gare de Buire-sur-l'Ancre, gare de Méricourt-Ribémont, gare d'Heilly, gare de Corbie.

Deux stations analysant la qualité de l'eau sont installées sur le cours de l'Ancre : l'une est située à Albert et l'autre à Bonnay.

À la sortie de Miraumont, un moulin à eau et une pisciculture sont établis.

La station d'épuration, au sud-ouest d'Albert et entre Albert et Méaulte/Dernancourt, et en rive droite de l'Ancre, a été refaite en 2010 pour un coût de . Datant initialement de , elle a une capacité de , pour une taille d'agglomération de  en , derrière un réseau d'assainissement unitaire de dix déversoirs d'orage et d'une dizaine de postes de relèvement. Elle ne dessert officiellement que .

Les organismes gestionnaires sont détaillés au paragraphe #Organismes gestionnaires.

Pêche 
Du point de vue piscicole, l'Ancre est un cours d'eau de première catégorie c'est-à-dire un cours d'eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, huchon). On peut aussi pêcher dans les nombreux étangs qui jouxtent l'Ancre dont les Étangs du Vélodrome à Albert.

Cinq AAPPMA sont concernés par ce bassin versant : Albert, Heilly, Ribemont, Meaulte et Fouilloy. Celles-ci déversent truitelles fario, truites fario et truites arc-en-ciel. La Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique a actualisé en  un PDPG80 ou Plan Départemental pour la protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles de la Somme avec dix-huit contextes de gestion dont un pour l'Ancre.

Tourisme

Albert 
 Les étangs du Vélodrome, en contrebas de quelques mètres de l'Ancre voisine.
 La basilique Notre-Dame de Brebières, avec l'Ancre passant sous le chœur.
 Le jardin public d'Albert avec deux cascades et plusieurs bras de l'Ancre.
 Le musée Somme 1916, entrée à côté de la basilique et sortie débouchant dans le jardin public.

Ribemont-sur-Ancre 
 Le Sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre est un sanctuaire rural gaulois situé à Ribemont-sur-Ancre dans la Somme.

Heilly 

 La commune d'Heilly, en rive droite et au nord de l'Ancre et de la Boulangerie, a une Église Saint-Pierre d'Heilly du , inscrite par arrêté du  et un château aussi du  avec une terrasse sur une orangerie débouchant sur les vestiges d'un grand canal avec deux embarcadères, aujourd'hui transformé en jardin public avec accessoires.

Corbie 
 Statue monumentale de Colette de Corbie par Albert Roze en haut du plateau et dominant donc l'abbaye.
 Église Notre-Dame de La Neuville de Corbie construite au , remarquable pour son tympan sculpté. Classée Monument historique en 1895.
 L'abbatiale Saint-Pierre de Corbie près de laquelle passe le défluent la Boulangerie.

Hydronymie 
Cette rivière est désignée par le terme Corbiea amnis, Fluvum Corbeia en 1188, « la rivière de Corbie » (la ville de Corbie occupe un site de confluence entre le défluent la Boulangerie et la Somme, un bras de l'Ancre). Ancre ou Encre, qui a donné son nom à la rivière, a été le nom de la ville d'Albert (Somme) jusqu'en 1620.

Toponymes 
L'Ancre a donné son hydronyme à quatre communes : Beaucourt-sur-l'Ancre, Buire-sur-l'Ancre, Ribemont-sur-Ancre, Ville-sur-Ancre, et est aussi l'ancien nom de la ville d'Albert.

Histoire 
L'Ancre, comme beaucoup de cours d'eau fut un axe de peuplement, relayé le  par la mise en service de la ligne de chemin de fer Paris Lille.

Préhistoire et gallo-romains

Epoque mérovingienne et carolingienne

Moyen-Age, Renaissance et Grand Siècle

Epoque industrielle et

Hydronymie 
Cette rivière s'appelait autrefois (Moyen-Age) la Corbie ou la rivière de Corbie. Plus tard elle prend le nom de rivière de Miraumont ou rivière d'Encre (les 2 noms sont utilisés dans la carte de Cassini, par exemple). C'est la ville d'Encre qui a donné son nom à la rivière, nom qu'elle a conservé quand Encre, devenu passagèrement Ancre, est devenu Albert.

Écologie

Quatre ZNIEFF de type I sur le bassin versant 

Le cours de l'Ancre comprend deux ensembles considérés comme remarquables d'un point de vue écologique et classés comme ZNIEFF de type I :
 la vallée de l'Ancre entre Beaumont-Hamel et Aveluy et cours supérieur de l'Ancre : ZNIEFF  de Type I de , référencée depuis 1989, sur les huit communes de Authuille, Aveluy, Beaucourt-sur-L'Ancre, Beaumont-Hamel, Grandcourt, Mesnil-Martinsart, Miruamont et Thiepval ;
 les Marais de la vallée de l'Ancre et Larris de la vallée aux Moines à Heilly : ZNIEFF  de Type I de , référencée depuis 1997, sur les trois communes de Heilly, Méricourt-l'Abbé et Ribemont-sur-Ancre.

Deux autres ZNIEFF de type I sont référencées :
  Bois de Contalmaison, Mametz, Bazentin de , décrit depuis 1989, de type I sur les cinq communes de Bazentin, Contalmaison, Fricourt, Mametz, Montauban de Picardie ;
  Marais et larris de Daours/Corbie de , décrit depuis 1989, de type I sur les trois communes de Aubigny, Corbie, Daours.

Faune 
L'IPR ou indice poisson rivière était de qualité moyenne en 2011. Les poissons présents dans ce cours d'eau de première catégorie sont la truite, le gardon, la vandoise, le goujon, l'épinoche, la perche, le brochet, l'anguille.

Plusieurs espèces animales sont présentes dans ce milieu naturel. Les rives de l'Ancre sont notamment des lieux de reproduction pour certains oiseaux : le Héron cendré, le busard des roseaux, le râle d'eau, entre autres. Les inventaires réalisés dans les ZNIEFF signalent en outre le martin pêcheur, la bouscarle de Cetti, la sarcelle d'été, et le canard souchet.

Flore 
Les inventaires réalisés dans les ZNIEFF signalent les plantes rares, remarquables ou menacées suivantes : la Thelypteris palustris ou thélyptéride des marais, la Morène aquatique, l'Hippuris vulgaris ou pesse commune, le Myriophyllum verticillatum ou myriophylle verticillé, le Potamot de Berchtold, l'Utricularia australis ou utriculaire citrine, et l'hottonie des marais.

Voir aussi 

 la liste des cours d'eau de la Somme
 la liste des cours d'eau du Pas-de-Calais
 la liste des rivières françaises
 la liste des affluents et sous affluents de la Somme
 la Somme
 l'Hallue
 l'Authie
 le Cojeul
 la Sensée

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Cours d'eau dans la Somme
Cours d'eau dans le Pas-de-Calais
Albert
Corbie
Système hydrologique de la Somme
ZNIEFF de type I dans la Somme